Montfaucon (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Jura

 Montfaucon (Aisne)
 Montfaucon (Doubs) hoofdstad van de  voormalige heerlijkheid Montfaucon
 Montfaucon (Gard)
 Montfaucon (Lot)
Montfaucon-d'Argonne, Meuse
Montfaucon-en-Velay, Haute-Loire
Montfaucon-Montigné, Maine-et-Loire

Zie ook
Monfaucon (doorverwijspagina)